Brione (Lombardia)
 Brione (Trydent)